OBC est un sigle qui signifie :
 Open Bulk Carrier, ou vraquier à pont ouvert.
 Other Backward Classes ou autres classes arriérées (voir politique de l'Inde).
 Odier Bungener Courvoisier, une banque absorbée par ABN AMRO.
 Olympique Basket Club, un club de basket-ball basé à Abidjan.
 Olympe Badminton Club, un club de badminton basé à Toulouse.